

Onomastica
 Evrard – forma francese del nome proprio di persona Eberardo

Persone
 Guillaume Évrard (1709-1793) – scultore belga
 Jean Evrard Kouassi (1994) – calciatore ivoriano
 Laurent Évrard (1990) – ciclista su strada belga
 Nicky Evrard (1995) – calciatrice belga